La Salle (ou Lasalle ou LaSalle) peut désigner :

Patronyme 
 (par ordre chronologique)
 Gadifer de La Salle (1340-1415), militaire et explorateur français ;
 Jacques Collinet de La Salle, seigneur de Saint-Germain et commandant des mousquetaires de Lorraine. Famille anoblie par le duc Nicolas-François de Lorraine en 1655, puis par le duc Charles IV de Lorraine. Titres de noblesse confirmés à Nancy en 1699 par le duc Léopold de Lorraine et par le duc François III de Lorraine ;
 René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687), explorateur français ;
 Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), chanoine, fondateur de l'institut des Frères des écoles chrétiennes et saint de l'Église catholique.
 Nicolas de La Salle (?-1710), administrateur et commissaire français appointé en Louisiane ;
 Philippe de la Salle (1723-1804), dessinateur en soieries, perfectionna le métier à grande tire.
 François-Antoine Collinet de La Salle (1753-?), comte de Saint-Germain et gentilhomme de la chambre du Roi Charles X.
 Antoine Charles Louis de Lasalle (1775-1809), comte et général français ;
 Louis Théodore de Lasalle (1789-1846), homme politique français ; 
 Alexandre Berthier de La Salle (1799-1845), baron et consul de France ;
 Alfred Laisnel de La Salle (1801-1870), ethnographe et folkloriste français ; 
 Mathurin Le Gal Lasalle (1814-1904), homme politique français ;
 Richard LaSalle (1918-1985), compositeur américain ;
 Martin LaSalle (1925-), acteur uruguayen ;
 Roch La Salle (1929-2007), politicien canadien ;
 Charles-Louis Lasalle (1938-), peintre et sculpteur français ;
 Lise Lasalle (1939-1979), actrice québécoise ;
 Jules Lasalle (1957-), sculpteur canadien ;
 Eriq La Salle (1962-), acteur américain ;
 Laurent LaSalle, baladodiffuseur, chroniqueur et journaliste québécois ;
 Léo Lasalle (1946-), médecin de Montréal, travaillant à la réadaptation des victimes de brûlures graves.
 Pier-Luc Lasalle (1982-), comédien et dramaturge québécois ;
 Lise de la Salle (1988-), pianiste française.

Toponyme



Rivière La Salle, cours d'eau se jetant dans la rivière Rouge à la hauteur de la ville francophone de Saint-Norbert au sud de Winnipeg ;

LaSalle, ville près de Windsor ;

LaSalle, arrondissement de la ville de Montréal - Québec, Canada ;
 LaSalle, station du métro de Montréal ;
 La Salle, division sénatoriale du Canada, correspond approximativement à l'ouest de la ville de Québec et à la région de Portneuf ;
 La Salle, ancienne division sénatoriale du Québec (1867-1968) ; 
 Lasalle, ancienne circonscription fédérale du Québec (1968-1988) ;
 Jacques-Cartier—Lasalle, ancienne circonscription fédérale du Québec (1953-1968) ;
 Verdun—La Salle ancienne circonscription fédérale du Québec (1947-1952) ;

LaSalle, comté de l'État de l'Illinois ;
 La Salle, comté de l’État du Texas ;
 La Salle, ville du Colorado ;
 LaSalle, ville de l'Illinois ;
 La Salle, ville du Minnesota ;
 La Salle, township du Michigan ;
 Paroisse de La Salle, Louisiane ;

La Salle, commune française de Saône-et-Loire ;
 La Salle, commune française des Vosges ;
 La Salle-les-Alpes, commune française des Hautes-Alpes ;
 La Salle-de-Vihiers, ancienne commune française de Maine-et-Loire, commune déléguée de Chemillé-en-Anjou ;
 La Salle-en-Beaumont, commune française de l'Isère ;
 La Salle-et-Chapelle-Aubry, ancienne commune française de Maine-et-Loire, commune déléguée de Montrevault-sur-Èvre ;
 La Salle-Prunet, ancienne commune française de la Lozère, commune déléguée de Florac-Trois-Rivières ;
 Lasalle, commune française du Gard ;
 Saint-Laurent-de-la-Salle, est une commune française de la Vendée ;

La Salle, commune de la vallée d'Aoste

La Salle Chocillas (Espagne), commune ;
 La Salle El Pilar (Espagne) ;
 La Salle Griñón (Espagne) ;
 La Salle Berrozpe (Espagne) ;
 La Salle Bilbao, commune de Bilbao ;
 La Salle Donostia., commune de Saint-Sébastien ;
 La Salle Burgos (Espagne) ;
 La Salle Paterna (Espagne), commune de Valence.

Sports 
 De La Salle Palmerston FC, club de rugby irlandais

Éducation 
De nombreuses écoles et universités dans le monde sont nommées en mémoire de Jean-Baptiste de La Salle :

 Association La Salle, France ;
 ESAIP LaSalle, école d'ingénieurs ;
 Institut polytechnique LaSalle Beauvais, école d'ingénieurs dans les sciences de la terre, du vivant et de l'environnement ;
 Collège LaSalle de Montréal, Québec, Canada ;
 Université La Salle, université située à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Université de La Salle, université à Manille, Philippines ;
 Université de La Salle, université à Bogota, Colombie.

Autres 
 LaSalle, marque automobile américaine du groupe General Motors (de 1927 à 1940)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis